ФО́ГЕЛЬ (настоящее имя — Роберт Черникин; род. 28 июля 2001, Каширское) — российский певец и автор песен.

Первым большим хитом в карьере исполнителя стала песня «МАЛОЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ», вышедшая 29 мая 2019 года. Затем последовали несколько не менее успешных синглов таких, как «ЛЕТО 17», «СРЕДИ СТАРЫХ ДОМОВ», «СТЕРВА» и другие, которые позже вошли в первый студийный альбом «ЛЮБОВЬ, Pt. 1», который вышел 21 февраля 2020 года и собрал более миллиона прослушиваний за сутки после релиза в VK Music.

Биография 
Черникин Роберт Игоревич родился 28 июля 2001 года в Магадане.

По словам артиста, его мать хотела лучшего будущего для него и мечтала видеть сына юристом или на государственной службе.

В интервью для радио Like FM музыкант рассказал, что в старших классах школы его увлекла идея открыть свой бизнес. Проведя каникулы у бабушки в деревне, пятнадцатилетний Роберт создал свой первый бизнес-проект и прославился как самый юный предприниматель Новороссийска.

Увлечение хип-хоп культурой, которое началось после знакомства с песнями Эминема, неожиданно изменило жизнь Роберта. Свои наработки он выкладывал в Instagram, а в 2017 году на него вышли представители творческого объединения «Поколение М».

Сотрудничество с «Поколением М» помогло исполнителю запустить свои синглы в массы, а в мае 2019 года Роберт заключил контракт с лейблом Warner Music Russia после того, как отправил продюсерам сниппет трека «ОСТАНУСЬ РАССВЕТОМ». По-настоящему первым хитом певца стал сингл «МАЛОЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ», вышедший 29 мая 2019 года и ворвавшийся не только в чарты стриминг-сервисов, но и в ротации радиостанций. Впоследствии композиция получила платиновый статус.

Композиция «ЛЕТО 17» и видеоклип на неё, выпущенный осенью 2019 года, подтвердили восход новой поп-звезды, Роберта стали приглашать в шоу. Затем последовали синглы «ТРАМВАЯМИ ДОМОЙ», «РЕВНУЮ», «СРЕДИ СТАРЫХ ДОМОВ» И «СТЕРВА».

Одним из самых первых лайв-выступлений перед публикой стал небольшой акустический концерт в декабре 2019 года. Фогель не стал дистанцироваться от публики сценой, разместился неподалёку от слушателей и взял с собой только гитариста и клавишника. Фактически все песни публика уже знала наизусть и с радостью подпевала во время их исполнения. Также в конце 2019 года Роберт переехал в Москву.

21 февраля 2020 года состоялся выход первого студийного альбома певца «ЛЮБОВЬ, Pt. 1», в который вошли все предыдущие синглы, а также новые песни. За сутки альбом собрал более миллиона прослушиваний в VK Music. Большинство песен из трек листа было записано под акустическую гитару и в вечернее время, так как днём студия звукозаписи была занята.

7 мая и 19 июня 2020 года вышли два новых сингла певца — «МАЛЬЧИК» и «ВЫПУСКНИК», соответственно. 20 мая и 27 июня Фогель провёл два онлайн-концерта для своих поклонников, где впервые исполнил вживую новые синглы. Песня «ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ», вышедшая 4 сентября 2020 года, стала синглом с мини-альбома «РЕЖИССЁР». Затем 8 декабря 2020 года последовал сингл «ПРИВЫЧКА», 26 февраля 2021 года — сингл «ДУРАКАМ ВЕЗЁТ», а 30 апреля — сингл «БЕЗ ИСТЕРИК».

23 июля 2021 года — сингл «БОГАТЫМИ», а 3 сентября 2021 года — сингл «БОГАТЫМИ 2»

Личная жизнь 
В марте 2021 года Фогель подтвердил свои отношения с Дианой Астер. Пара поделилась, что они вместе уже полгода.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Видеография 

Певцы и певицы России
Рэперы России

Примечания